181 Ostrołęcki Pułk Piechoty (ros. (181-й пехотный Остроленский полк) – rezerwowy pułk piechoty Imperium Rosyjskiego, sformowany 9 lutego 1720 za panowania Piotra I Wielkiego.

Święto pułkowe: 29 czerwca. Dyslokacja w 1914: Jarosław (Ярославль).

Przyporządkowanie 1 stycznia 1914 
 25 Korpus Armijny (25 АК, 25 армейский корпус), Moskwa
 46 Dywizja Piechoty (46 пехотная дивизия), Jarosław (Ярославль)
 181 Ostrołęcki Pułk Piechoty (182-й пехотный Гроховский полк), Jarosław (Ярославль)

Dowódcy pułku 
 01.10.1900–02.03.1902 – płk Nikołaj Aleksandrowicz Lajming
 06.09.1905–07.08.1912 – płk Władimir Konstantinowicz Burkowskij
 07.08.1912–? – płk Siergiej Siergiejewicz Nikitin
 1915–1916 – płk Wiktor Giennadiewicz Storożew
 1916–? – płk Paweł Pawłowicz Adżijew
 1917–? - ppłk Iwan Akimowicz Bieriezin

Historia Ostrołęki
Pułki piechoty Imperium Rosyjskiego
Wojsko w Ostrołęce